Vietnams armé kan avse:
Vietnams folkarmé, Socialistiska republiken Vietnams armé, 1975 – 
Vietnamesiska nationella armén, Staten Vietnams armé, 1949 – 1955
Republiken Vietnams armé, Republiken Vietnams armé, 1955 – 1975